Paloh Kayee Kunyet (Nisam), een plaats in Indonesië
Paloh Kayee Kunyet (Ganda Pura), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing